The International 2017 ( — международный) — турнир по игре Dota 2, организованный компанией Valve, который проходил в Сиэтле в августе 2017 года. Ежегодный турнир состоялся в седьмой раз подряд и традиционно стал крупнейшим в году соревнованием по Dota 2.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные турниры начались после окончания The Kiev Major: открытые квалификации были назначены на 22—25 июня, а региональные квалификации прошли 26—29 июня и определили команды, которые поехали в Сиэтл для участия в финальной части соревнования.

Призовой фонд турнира напрямую зависел от количества проданных внутриигровых предметов. Также в призовой фонд входила четверть суммы, вырученной Valve от продажи так называемых «боевых пропусков» . 

В этом году сумма призовых превысила 24,7 млн долларов; так, годом ранее призовой фонд также превышал 20 млн долларов. The International 2017 побил рекорд прошлого года и официально стал крупнейшим киберспортивным турниром по размеру призового фонда.

The International 2017 стал первым The International, на котором был проведён официальный поединок профессионального игрока против бота.

Приглашённые команды 

19 июня, сразу после завершения последнего крупного LAN-турнира перед The International, корпорация Valve опубликовала список приглашённых команд. Прямые путёвки для участия в финальной стадии получило шесть коллективов: OG, Virtus.pro, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Newbee и Team Liquid. Оставшиеся 12 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 

Отборочные соревнования прошли в шести регионах. Из Китая и Юго-Восточной Азии в финал турнира вышли по три лучшие команды, из Европы и Северной Америки — по две, а СНГ и Южная Америка были представлены одной командой от региона.

Участники закрытых отборочных:

Финальная часть 

Участие в The International 2017 приняли 18 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии из двух карт. Худшие команды из каждой группы покинули турнир, а остальные 16 выступали в плей-офф по системе Double Elimination.

Групповой этап 
Групповой этап прошёл с 2 по 5 августа. 4 лучших команды группы попали в верхнюю сетку плей-офф, 5-8 места в нижнюю, последние команды покинули турнир.

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд прошёл 10 августа. Силы Света одержали победу и заработали 100'000$ из призового фонда.

Основной этап

Результаты

Специальные события 
На The International 2017 был проведён первый официальный киберспортивный матч профессионального игрока против искусственного интеллекта. "Человечество" представлял Даниил «Dendi» Ишутин, против него сражался бот OpenAI. Было проведено 2 матча, оба из которых были проиграны Даниилом. Стоит отметить, что это была первая публичная победа искусственного интеллекта над человеком в игре подобного рода.

Примечания 

2017
2017 год в киберспорте